Шотландский Первый Дивизион 1953/1954 () — 57-й сезон чемпионата Шотландии по футболу. Он начался 5 сентября 1953 года и закончился 26 апреля 1954 года.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Чемпионат Шотландии на statto.com 

1953/1954
Шотландия
Шотландия
Спорт в Шотландии в 1953 году
Спорт в Шотландии в 1954 году